Cet article liste les personnages du manga Fushigi Yugi.

Étoiles de Suzaku 

Les étoiles de Suzaku sont des personnes dotées de pouvoirs fabuleux. Elles sont sous la gouvernance du dieu Suzaku et vivent dans le territoire de Kônan. Leur symbole, lorsqu'il est activé, se teint de rouge. Rouge telle la couleur du phénix. Ces sept personnages aux talents aussi surprenants qu'extraordinaires sont menés par la prêtresse de Suzaku. Elle vient d'un autre monde et possède également des pouvoirs.

Miaka Yûki 

 est la prêtresse de Suzaku.

Âgée de presque seize ans, Miaka est très anxieuse pour les examens qui se profilent.

La découverte, avec sa meilleure amie Yui, du livre Les écrits des Quatre Dieux du Ciel et de la Terre lui offre une occasion d'échapper au monde réel et de se comporter d'une manière inhabituelle. Par exemple, elle n'hésitera pas à se battre contre des brigands voulant la vendre au plus offrant.

La première fois qu'elle rentre dans le livre, elle tombe très vite amoureuse de Tamahome. Cependant, leur rôle respectif de prêtresse et d'étoile de Suzaku les empêche d'être aussi près qu'ils le désireraient.

Peu désireuse de lutter contre Yui, devenue prêtresse de Seiryu, Miaka décide néanmoins de lutter contre Nakago, même s'il lui faudra se battre contre sa meilleure amie Yui.

Elle a une forte attirance pour la nourriture, perdant totalement de bons sens quand elle a faim. En revanche, elle ne cuisine pas aussi bien qu'elle le voudrait.

Miaka est très naïve et se laisse facilement duper. En revanche, elle est capable de faire totalement confiance à quelqu'un, et de pardonner beaucoup de choses.

Tamahome 

, de son vrai nom , est la première des étoiles de Suzaku.il a 18 ans Son signe, sur le front, est celui du démon.

Il dit lui-même qu'il ne s'intéresse qu'à l'argent. La raison est qu'il a entièrement sa famille à sa charge. Il a quatre frères et sœurs : Chûeï, Shunke, Yuirèn et Guyokuran. Chûeï est le plus âgé de tous et ressemble étonnamment à son grand frère. 

Surpris d'apprendre que Miaka est amoureuse de lui, il commence, pour masquer sa gêne, par prétendre qu'il n'aime que l'argent. Cependant, il ne peut tenir longtemps son secret : il aime également Miaka.

Après la mort de sa famille, il jure sur leurs tombes qu'il protégera Miaka envers et contre tous, jusqu'à la mort si nécessaire. 

Tamahome est courageux et prêt à tout pour pouvoir rester éternellement aux côtés de sa bien-aimée. Malgré toutes les épreuves traversées, il ne s'éprend que de Miaka et l'aime d'un amour profondément sincère.

Hotohori 

 est la seconde étoile de Suzaku.

Empereur du pays Kônan, a presque 18 ans et a été élevé par sa mère, qui a usée de procédés peu orthodoxes pour assurer son pouvoir. Solitaire, Hotohori est très narcissique et conscient de sa beauté. Par ailleurs, il n'hésitera pas à se déguiser en femme pour observer Miaka de plus près après sa capture.

Rencontrant Miaka lorsque celle-ci perturbait un défilé, il fut rapidement séduit par son caractère. Il lui avouera avoir toujours été amoureux de la prêtresse de Suzaku telle qu'il se l'imaginait enfant, et que Miaka correspond parfaitement à son idéal.

Bien qu'il soit empereur, il délaisse plusieurs fois ses fonctions et responsabilités pour aider les étoiles de Suzaku, se faisant aider notamment par Chichiri qui usera de sa magie pour prendre l'apparence de Hotohori et assurer ses fonctions.

Rival de Tamahome pour conquérir le cœur de Miaka, il met sa vie plusieurs fois en péril, pour sauver Miaka de la noyade ou même empêcher Tamahome manipulé par Nakago de la tuer.

Rencontrant sa femme Hôki peu après la mort de Nuriko, il est tué par Nakago en défendant son pays, la laissant enceinte.

Nuriko 

Nuriko est la troisième étoile de Suzaku devant protéger la prêtresse.

De son vrai nom, Chô Ryû Yen, Nuriko est le deuxième fils d'un commerçant qui tient une boutique dans une rue de Eïyo, la capitale du pays de Kônan. 

Nuriko est un garçon, mais son physique, son comportement et sa personnalité sont efféminés, ce qui est dû à la mort de sa sœur Kôrine dans son enfance. De plus, il est amoureux de Hotohori. D'après lui, ce n'est qu'une « femme qui a hérité d'un physique d'homme ».  Mais il n'est ni pleurnichard, ni évaporé.

Il est aussi très jaloux et d'une nature inquiète. C'est lui qui s'angoisse le plus pour Tamahome et Miaka. En fait, Nuriko est un peu comme une "grande sœur" pour Miaka, jusqu'à ce qu'il s'accepte en tant qu'homme.
Cependant, peu avant de mourir il avoue à Tamahome qu'il a de réels sentiments pour Miaka mais qu'il sait qu'il ne peut désunir Miaka et Tamahome.

Chichiri 

Son véritable nom est Houjun Ri. Chichiri a 22 ans il est la quatrième étoile découverte par la prêtresse de Suzaku.
À sa première rencontre avec cette dernière, il lui dit qu'elle est en danger et la protège en la mettant à l'abri. À ce moment-là, la prêtresse, Tamahome et Nuriko n'ont pas encore eu connaissance de son statut d'étoile.

Chichiri paraît jeune homme et mystérieux puisqu'il porte constamment un masque. Il reste toujours très neutre dans ses attitudes comparées à celles des autres étoiles de Suzaku. 

Si Tamahome et Hotohori sont les meneurs, toujours en première ligne, Chichiri est toujours derrière eux pour les soutenir en cas de besoin (tel un adulte surveillant des enfants). Il use de différents pouvoirs qu'il tient de Taiitsu.

Il n'a pas de désirs particuliers, ce qui fait que l'on peut le qualifier "d'ermite".

Tatsuki 

Tatsuki est la cinquième étoile de Suzaku.
Tatsuki vit dans les monts Reïkaku. Il possède un éventail qui est son arme principale. En effet, cet objet peut produire des flammes. 
Il se lie d'amitié cordiale avec Kôji, un habitant de "ses" montagnes. Au début de l'histoire, il communique à Miaka qu'il déteste les femmes.

Mitsukaké 

Mitsukaké est la sixième étoile de Suzaku.
Son vrai nom est Myo Ju Ann et c'est un guérisseur.
Sa fiancée Shoka est morte d'une maladie incurable.

Chiriko 

Chiriko est la septième et dernière étoile de suzaku.

Il est âgé de treize ans, est studieux et se révèle intelligent malgré son jeune âge. Il apparaît pour la première fois sauvant Miaka et les autres étoiles de Suzaku du sortilège d'Amiboshi qui s'était fait passer pour lui.
Il meurt en se sacrifiant car une étoile de Seiryû a pris possession de lui.

Étoiles de Seiryû

Yui Hongô 

 est la prêtresse de Seiryû.

Meilleure amie de Miaka, elle est -contrairement à cette dernière- très studieuse en cours et ne pense pas avoir de quelconque problème pour passer les examens.

À la bibliothèque, elle est entraînée avec Miaka dans le livre Les écrits des quatre dieux du Ciel et de la Terre.
Lorsque Miaka y retournera seule, ce qui lui arrivera se répercutera en partie sur Yui. Ainsi, Miaka blessée à la jambe et saignant, Yui voit sur sa jupe une tache de sang.
Plus tard Miaka manque se noyer, Yui est mouillée et manque de s'étouffer.

C'est grâce à Yui que Miaka peut revenir dans son monde, tandis que Yui est envoyée dans le livre. Elle y sera agressée par des nervis.

Yui sera sauvée par Nakago et se laissera persuader qu'elle a été violée par eux et que c'est uniquement la faute de Miaka.

Également tombée amoureuse de Tamahome au premier coup d'œil, Yui se laisse entraîner à lutter contre Miaka pour se venger d'elle et aussi pour Tamahome.

Réussissant à invoquer Seiryû, elle utilise d'abord son pouvoir pour sceller le pouvoir de Suzaku, et ensuite pour renvoyer Miaka, à jamais dans le monde réel.

Mais Miaka réussira à lui faire prendre conscience de sa duplicité et Yui utilisera son troisième et dernier vœu pour lever les scellés sur Suzaku, avant d'être avalée par Seiryû. Elle sera sauvée par Miaka, qui ne peut se résoudre à laisser tomber sa meilleure amie.

Nakago 

Nakago est la première étoile de Seiryû.
Petit, il appartenait a une tribu blonde et sa mère fut massacrée sous ses yeux.
Il manipule la prêtresse de Seiryû en lui faisant haïr Miaka, ses réelles intentions sont de renverser le royaume de Kuto et d'utiliser les vœux de Yui pour devenir puissant. Il est froid et calculateur et peut paraître insensible. Il utilise les autres et, une fois ceux-ci inutiles, les élimine.

Amiboshi 

L'une des sept étoiles de Seiryû, il a un frère jumeau, Suboshi, et ils sont tous les deux très liés. Amiboshi a été d'abord utilisé par Nakago comme espion et s'est présenté comme l'une des sept étoiles de Suzaku à la place de Chiriko. Toutefois, lors de la cérémonie de Suzaku, Amiboshi leur dit qu'il n'est pas vraiment Chiriko et qu'il est, en fait, une étoile de Seiryû. Il continue à jouer de la flûte, mais le réel Chiriko apparaît et détruit le charme avec sa propre musique. Amiboshi s'enfuit. Quand les autres le suivent, Miaka arrête leurs attaques et dit à Amiboshi qu'elle sait qu'il n'est pas mauvais comme les autres étoiles de Seiryû.

Cependant, Amiboshi glisse dans un torrent. Miaka saisit son bras, mais Amiboshi réalise le mal qu'il a fait et lâche la main de Miaka volontairement.

Plus tard dans la série, Miaka se heurte à un garçon nommé Kaika, qui est Amiboshi sauf. Miaka croit qu'Amiboshi a perdu la mémoire mais, en fait, il sait qui il est réellement et connaît très bien ses antécédents. 

Il tombe amoureux de Miaka et lui propose de rester dans le village avec lui. Il lui suggère de prendre une potion pour perdre la mémoire et construire une nouvelle vie avec lui.
Mais au cours d'une attaque dans son village, Amiboshi s'enfuit pour trouver Tamahome. Il le sauve d'une autre étoile de Seiryû : Tomo. Il est lui-même pris au piège. Il est presque tué par Tomo quand son frère jumeau, Suboshi, se montre et abat Tomo. 

Amiboshi essaie de donner à Suboshi la potion mais Suboshi refuse parce qu'il est amoureux de Yui et la donne alors à Amiboshi.

Suboshi 

L'une des sept étoiles de Seiryû. Suboshi est tout le contraire de son frère, Amiboshi. Il est violent, déterminé, obstiné, rapide, naïf avec un fort tempérament.
Après que ses parents soient morts dans sa jeunesse, l'amour qu'il éprouvera envers son frère sera incroyablement fort. 

Il tue les frères et sœurs de Tamahome, ainsi que leur père, pour se venger de la « mort » de son frère (bien que l'on découvre plus tard qu'il n'est pas vraiment mort). Il déteste Miaka et Tamahome pour la douleur qu'ils ont causée à Yui. 

Il est d'ailleurs amoureux de cette dernière. Lorsque Tamahome part dans le monde de Miaka, Suboshi réussit à y aller. Il course Miaka à travers les rues jusqu'à ce que Tamahome réussisse à le tuer. Son esprit rejoindra ensuite celui de son frère, qui commencera à pleurer quand Suboshi sera mort, bien qu'il ne saura pas la raison.

Tomo 

Tomo est une étoile de Seiryû, son visage est recouvert de peinture. Il a le pouvoir de créer des illusions. Il essayera de s'en prendre à Tamahome et Miaka mais ils seront sauvés par Amiboshi. Il est tué par Suboshi qui voulait protéger son frère.

Soi 

Soi est une des sept étoiles de Seiryû, belle et forte aux combats. Elle combat aux côtés de Nakago et est amoureuse de celui-ci depuis son enfance, ce qui n'est nullement réciproque. Elle lui sera dévouée et finira assassinée par Tasuki pour sauver Nakago du couteau qui lui était destiné.

Ashitaré 

Une des étoiles de Seiryû, c'est le « monstre » qui aura tué Nuriko. Ce dernier le tuera à son tour, peu avant de mourir.
Une fois mort, Ashitaré a la particularité de se transformer en loup. C'est alors Nakago qui mettra définitivement un terme à son existence.

Miboshi 

Il est une étoile de Seiryû. Il a abandonné son corps et vit en possédant le corps des esprits faibles. La première fois qu'on le voit, il possède un moine. Il peut ainsi contrôler tous les moines présents dans le temple. Mais après la mort de ce corps, il prendra possession du corps de Chiriko qui se sacrifiera pour le tuer.

Étoiles de Byakko

Suzuno Oosugi 

Fille unique de Takao Oosugi, Suzuno n'a que huit ans à l'époque où s'ouvre le Livre de Gembû. Pour l'instant, elle n'est que mentionnée dans l'histoire mais on sait qu'elle sera la prêtresse de Byakko durant toute son adolescence. 

Au cours de son expérience dans le livre Les Ecrits des Quatre Dieux du Ciel et de la Terre, Suzuno tomba amoureuse d'une étoile de Byakko, Tatara, mais leur romance tourna court lorsque ont été prononcés les trois vœux. 

Il est dit dans Fushigi Yugi que Suzuno avait tant de volonté qu'elle ne fut pas dévorée par le monstre divin (contrairement à Takiko Okuda). 
Elle ne se mariera jamais et mourra lorsque Tatara rendra son dernier souffle dans le livre.

Tokaki

Subaru

Tatara 

Il était amoureux de Suzuno mais celui-ci a été séparé d'elle lorsqu'elle retourna sur Terre.

Étoiles de Genbu 

Ces personnages sont les héros de Fushigi Yugi - La Légende de Genbu, prologue à Fushigi Yugi.

Takiko Okuda 

Takiko Okuda est l'héroïne du manga de Yuu Watase Fushigi Yugi - La Légende de Genbu (Fushigi Yūgi - Genbu Kaiden), le prologue de la série Fushigi Yugi.

Takiko Okuda, fille de l'écrivain Einosuke Okuda, est la première fille à entrer dans l'univers des quatre Dieux du Ciel et de la Terre, devenant la "prêtresse de Genbu" (Genbu no miko). Sa mission dans le monde du livre sera d'invoquer le Dieu Genbu afin de sauver le pays de Hokkan de la destruction à l'aide des sept étoiles de Genbu : Uruki (Rimudo Ro-Unn), Tomite (Chamka Bolarte), Hatsui (Zaraa Erutai), Namame, Hikitsu (Emutato Chen), Inami (Taruma) et Urumiya (Tegu et Hargas). 

Takiko est une jeune fille ayant un fort caractère, qui est intelligente et compatissante ; cependant, elle manque cruellement de confiance en elle : elle doute de ses capacités et sera quelque peu hésitante à devenir la prêtresse de Genbu.
Impuissante face à la mort de sa mère, se sentant abandonnée par un père qu'elle ne comprend point (celui-ci quitta le foyer familial, alors que sa femme était mourante, pour recueillir des informations pour ses écrits), nourrissant un amour interdit et à sens unique pour un homme marié et père de famille, Takiko se sent inutile et rejetée par le monde qui l'entoure, mais elle ne se laisse pas abattre et ne veut pas sombrer dans la mélancolie. 
Elle prendra ainsi sa nouvelle « responsabilité » de prêtresse très à cœur parce qu'elle se sent finalement utile. 
Elle manie très bien le naginata (arme japonaise en forme de lance), ce qui lui permet de se défendre singulièrement. 
Elle déteste son père, ainsi que la foudre et les pieuvres.
Elle tombe amoureuse de Rimudo-Uruki et est heureuse de voir son amour partagé mais comprend que consommer cet amour lui ôtera le droit d'être prêtresse de Gembu. Atteinte de la tuberculose et sachant très bien que l'invocation de Gembu la tuera, elle mène à bien sa quête malgré sa peur, pour sauver le monde et ses amis.

Hikitsu (Litt. « Œil d'eau ») 

Emutato vient d'une tribu voisine de celle de Chamka-Tomité. Il contrôle l'eau. Rejeté par les membres de son clan à cause de son statut d'étoile, il a vécu dans les montagnes avec sa sœur Aïla. Il tente de venir en aide au clan de Tomité lors d'une attaque de démons mais il ne peut empêcher la mort du père de Tomité. C'est à la suite de ce traumatisme que les pouvoirs de Tomité se révèlent. Incapable de contrôler son pouvoir, il emprisonne Aïla dans la glace avec les démons. Jusqu'à l'arrivée de Takiko, il est resté seul près du mur de glace immobilisant sa jeune sœur. Il a son signe sur l'œil droit.

Tomite (Litt. « Arc de glace ») 

Chamka Bolarté est une des étoiles de Gembu, Tomité est son nom d'étoile, il contrôle la glace. 
Tomité est la deuxième étoile de Gembu que Takiko rencontre. La première fois qu'il apparaît dans le manga, c'est pour assassiner Rimudo, étant donné que c'est un chasseur de primes, et il croit que Takiko est sa femme mais, plus tard, il apprendra que c'est la grande prêtresse de Gembu. 
Tomité est également un archer hors pair, il est maître dans l'art du tir à l'arc.
Contrairement à sa mère et à son clan, il refuse son statut d'étoile à cause de ce qu'il a fait à Aïla. Ce souvenir est enfoui dans sa mémoire mais les traumatisme est très présent jusqu'à ce qu'il parvienne à libérer la jeune fille et tuer le démon responsable de la mort de son père. Son signe se trouve en haut de son dos, à gauche.

Uruki (Litt. « Vent impérial ») 

Rimudo Ro-Unn, Uruki est l'étoile de Genbu contrôlant le vent. Il a la curieuse particularité de prendre l'apparence d'une femme lorsqu'il utilise son pouvoir.
Son unique but avant de rencontrer Takiko, est de tuer son père, Temudan, le frère du roi pour venger la mort de l'homme qui l'a élevé, Ta-Uru.
De son côté, Temudan cherche aussi à le tuer à cause d'une prophétie faite à la naissance de Rimudo et annonçant que le fils tuerait le père.

La volonté et le charme de Takiko le réconcilieront avec son statut d'étoile et un amour profond naîtra entre eux. Son signe se situe en haut de sa poitrine.

Urumiya (Litt. « Bouches jumelles ») 

Les jumeaux Tegu et Hargas se partagent le signe Urumiya. Il est apparu plus tôt sur Tegu et lorsqu'ils étaient enfants, il s'en est servi pour sauver la vie de Temudan et Hakei de démons. Alors que Temudan, à l'époque futur roi, fiancé et en plein santé, était tout prêt à récompenser Tegu, Hakei intégra les jumeaux dans son complot pour voler le trône à son frère. En menaçant la vie d'Hargas, il força Tegu se joindre à lui et l'enferma dans une prison pendant 17 ans connue de lui-seul, se servant de son pouvoir contre les ennemis du Hokkan.
Pour se rapprocher de son frère, Hargas accepte à son tour de rejoindre l'armée d'Hakei et tente de tuer Uruki jusqu'à ce que Takiko lui promette de libérer Tegu pour lui.
Au même moment, Tegu, qui a conservé son apparence d'enfant malgré les longues années de captivité, décide de ne plus aider Hakei tant qu'il n'a pas revu son frère. Leur signe se trouve entre les deux yeux, en haut du nez et leur pouvoir est d'"avaler" les pouvoirs des autres "étoiles".

Namame (Litt. « Pierre spectrale ») 

Namame apparaît dans le troisième tome de la série, c'est la quatrième étoile de Genbu que Takiko trouve sur son chemin, et est une pierre vivante, il peut contrôler se matériau à volonté. Quand l'équipe de Takiko le rencontre pour la première fois, c'est une statue de pierre géante qui protège "Anloo", une sage voyante. Elle indiquera à Takiko où se trouvent les autres étoiles de Gembu.

Mais Namamé ne rejoint pas tout de suite l'équipe car ils sont incapables de lui parler. Finalement, comme avec Zaraa-Hatsui, Takiko parviendra à ouvrir son cœur pour lire celui de Namamé. Elle comprendra sa détresse et l'acceptera en elle. Sous l'apparence d'un petit bonhomme de pierre, d'un cheval ou d'un naginata, il protègera alors fidèlement Takiko. Son signe se trouve sur le derrière de sa tête.

Hatsui (Litt. « Panier d'aiguille ») 

Zaraa n'est encore qu'un enfant lorsqu'il perd ses parents. Contraint de travailler pour rembourser leurs dettes, il est harcelé et battu jusqu'à ce que son pouvoir se déclenche. Il a la capacité d'exprimer sa souffrance en projetant des aiguilles de métal, mais il peut aussi créer un bouclier de métal dans lequel il peut s'enfermer.

Quittant la ville après le massacre, il se réfugie dans la forêt où il est manipulé par Fen, un assassin d'Hakei, jusqu'à ce que Takiko parvienne à lui redonner confiance. Son signe se trouve sous son pied droit, au niveau du talon.

Inami (Litt. « Cheveux de fumée ») 

Taruma est une ancienne servante de la famille Ro-Unn, partisane de Temudan. Elle fuit le palais lorsque Hakei monte sur le trône et se met à exterminer les partisans de son frère. Enceinte d'un soldat de Temudan, Taruma est sauvée par des prostituées mais l'enfant meurt. Elle se met alors à travailler dans une maison close. L'influence d'Hakei devenant plus forte chaque jour, les prostituées de sa maison sont contraintes de quitter le pays.
Lorsque Takiko la retrouve, Taruma est devenue gérante de la maison de passe, alors que sa maitresse est en proie à un démon de remords qui la consume. Grâce à l'aide de Takiko et des étoiles, Taruma parvient à libérer sa maîtresse avant sa mort.

Taruma-Inami est capable d'allonger et de contrôler ses cheveux à l'infini, au point d'en faire une arme mortelle ou une protection. Son signe se situe sur le ventre, près du nombril.

Soluenn 
C'est le protecteur de Rimudo, le fils de Ta-Uru. Dès la naissance de Rimudo, sa mère l'a confié à Ta-Uru pour le mettre à l'abri de la folie meurtrière de Temudan, manipulé par Hakei. Dès lors, Ta-Uru et Soluenn deviennent le père et le frère de cœur de Rimudo.
L'année de ses huit ans, Ta-Uru est tué par les assassins d'Hakei et Rimudo, traumatisé, utilise pour la première fois son pouvoir, massacrant les soldats. Malgré la douleur de la mort de son père, Soluenn restera fidèle à Rimudo jusqu'à sa mort.

Einosuké Okuda 

Einosuké Okuda est le père de Takiko Okuda ainsi qu'un écrivain très connu au Japon. C'est lui qui a traduit Le livre des Quatre dieux du Ciel et de la Terre. Il aurait préféré que sa fille, Takiko, soit un garçon. Tout au long du manga, il suivra les aventures de sa fille en lisant ce livre.

Autres personnages

Dans le livre 
 Chûei : petit frère de Tamahome.
 Guyokurann et Shunkei : frère et sœur de Tamahome.
 Yuiren : cadette de la famille de Tamahome.
 Empereur de Kuto
 Hoki : impératrice de Konan
 Koji
 Shoka : femme de Mitsukake

Dans le monde réel 
  Yuuki
 Keisuke Yuki
 Tetsuya

Liste de personnages d'anime
Liste de personnages de manga